Elisabeth von Frankreich bzw. Élisabeth de France ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Valois (Élisabeth de France, Isabel de Valois; 1545–1568), Königin von Spanien, Ehefrau von Philipp II.
 Élisabeth de Bourbon (Isabel de Borbón y Médicis; 1602–1644), Königin von Spanien und Portugal, Ehefrau von Philipp IV.
 Marie Louise Élisabeth de Bourbon (Madame Infante, Madame Première; 1727–1759), Herzogin von Parma, Piacenza und Guastalla, Ehefrau von Philipp Infant von Spanien
 Élisabeth Philippine Marie Hélène de Bourbon (Madame Élisabet; 1764–1794), Schwester von König Louis XVI. von Frankreich